DR 3 – SUV dell'azienda automobilistica italiana DR Motor Company
 DR3 – rete televisiva danese
 DR3 (death receptor 3) – altro nome con cui è noto il recettore TNFRSF25